Рарамучи има више значења:

 Рарамучи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Рарамучи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику